Versalhes — cidade dos arredores de Paris
Palácio de Versalhes — antigo palácio real na cidade acima

Geografia dos Estados Unidos 
Versailles (Pensilvânia) — borough do Condado de Allegheny

Cidades e vilas 
Versailles (Illinois)
Versailles (Indiana)
Versailles (Kentucky)
Versailles (Missouri)
Versailles (Ohio)

Cultura 
Pastelaria Versailles — em Lisboa, Portugal
Versailles (série de televisão) — produção francesa estreada em 2015
Versailles no Bara — mangá shōjo de Riyoko Ikeda
Versailles (banda) — japonesa
Versailles (álbum) — álbum da banda homónima

Jogos
Versailles 1685 — lançado pela Cryo Interactive em 1997
Versailles II: Testament of the King — lançado pela Cryo Interactive em 2001

Outros usos 
6268 Versailles — asteroide
Ford Versailles — modelo de automóvel
Lincoln Versailles — modelo de automóvel

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos